L'Ombre de Zorro peut désigner :

Cinéma 
 L'Ombre de Zorro (L'ombra di Zorro), un film franco-italo-espagnol réalisé par Joaquín Luis Romero Marchent, sorti en 1962 ;

Jeux vidéo 
 L'Ombre de Zorro, un jeu vidéo développé par le studio In Utero et édité par Cryo Interactive, sorti en 2001 ;

Voir aussi